Joseph Royer ist der Name folgender Personen:

* Joseph Royer (Sänger) (1884–1965), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton) 
 Joseph Royer (Literaturwissenschaftler) (* 1943), französischer Literaturwissenschaftler und Philosoph 
 Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1703–1755), französischer Komponist